Dessie steht für:
 Dessie, Alternativname der äthiopischen Stadt Dese

Dessie ist der Familienname folgender Personen
 Betelhem Dessie (* 1999), äthiopische Entwicklerin